Lazic, Lazić oder Lazič ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Lazić (* 1994), schwedische Volleyballspielerin
 Bojan Lazić (* 1975), serbischer Fußballspieler
 Darko Lazić (Sänger) (* 1991), serbischere Sänger
 Darko Lazić (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Dejan Lazić (* 1977), kroatischer Pianist

 Jugoslav Lazić (* 1979), serbischer Fußballtorhüter
 Miko Lazić (* 1968), schwedischer Filmregisseur
 Miladin Lazić (* 1955), jugoslawischer Fußballspieler
 Petar Lazić (1960–2017), serbischer Schriftsteller
 Predrag Lazić (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Radmila Lazić (* 1949), serbische Schriftstellerin
 Rebecka Lazić (* 1994), schwedische Volleyballspielerin
 Slađana Pop-Lazić (* 1988), serbische Handballspielerin
 Viktor Lazić (* 1985), serbischer Journalist und Büchersammler

Siehe auch:
 Latzig